Název Beliansky potok má více vodních toků:

 Beliansky potok (přítok Belé) – pravostranný přítok Belé na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Beliansky potok (přítok Bielého Váhu) – pravostranný přítok Bielého Váhu na Slovensku v okresech Poprad a Liptovský Mikuláš
 Beliansky potok (přítok Jasenice) – levostranný přítok Jasenice na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Beliansky potok (přítok Popradu) – levostranný přítok Popradu na Slovensku v okresech Poprad a Kežmarok
 Beliansky potok (přítok Turce) – pravostranný přítok Turce na Slovensku v okrese Martin
 Beliansky potok (přítok Varínky) – levostranný přítok Varínky na Slovensku v okrese Žilina